

Делмонт — місто, штат Пенсільванія
 Делмонт — місто, штат Південна Дакота